Желяково — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Желяково — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Желяково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.